8. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbył się 20 listopada 2010 roku w Mińsku na Białorusi. Widowisko zorganizowała białoruska telewizja BTRC, zaś miejscem widowiska była Mińsk-Arena.

Białoruś wytypowała Narodowe Radio i Telewizję Republiki Białorusi (BTRC) która zdobyła prawa do organizacji konkursu wygrywając z ofertami Rosji i Malty. EBU zwróciło także uwagę na to, że Białoruś wygrała konkurs dla dzieci już 2 razy.

Konkurs otworzyli Alaksiej Żyhałkowicz i Ksenia Sitnik z piosenką „Hello, Eurovision”. W konkursie wystąpił także zwycięzca Eurowizji 2009 Alexander Rybak z piosenką „Europe's sky” i Dzmitry Kałdun, czyli reprezentant Białorusi na Eurowizji 2007 roku z piosenką „Day Without War” oraz zwycięzcy wszystkich edycji konkursu.

Uczestnicy 
W dniu 28 lipca 2010 roku, EBU ogłosiło uczestników tegorocznej Eurowizji dla Dzieci. W konkursie rywalizowało 14 państw, o jedno więcej w porównaniu z poprzednią edycją konkursu. Po raz pierwszy na scenie zaprezentowała się Mołdawia. Do rywalizacji powróciły Litwa oraz Łotwa. Z uczestnictwa zrezygnowały telewizje z Cypru i Rumunii. TVP nie zdecydowała się na powrót do rywalizacji.

Finał

Punktacja szczegółowa

Punktacja ramowa 

 - 108
 - 107
 - 101
 - 97
 - 73
 - 55
 - 49
 - 42
 - 40
 - 39
 - 36
 - 26
 - 23
 - 16

Do tabeli nie wliczono startowych dwunastek.

Państwa rezygnujące

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konkursu

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja
Eurowizja
Eurowizja